Według danych na dzień 31 grudnia 2015 całkowita długość dróg wojewódzkich w województwie lubuskim wynosiła 1 604,9 km, z czego 1 509,7 km zarządzanych było przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, a 95,2 km łącznie przez Prezydentów Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

Najdłuższą drogą wojewódzką, przebiegającą przez teren województwa lubuskiego jest DW 137 (100,1 km), a najkrótszą – DW 456 (0,571 km).

Wykaz dróg wojewódzkich w województwie lubuskim

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 Mapa i wykaz dróg wojewódzkich w zarządzie ZDW w Zielonej Górze

 
województwo lubuskie